Zawody pucharu świata w biathlonie w Östersund były pierwszymi w sezonie 2012/2013 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 25 listopada – 3 grudnia. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafecie mieszanej.

Pierwszą rozgrywaną konkurencją była sztafeta mieszana, w której zwyciężyła reprezentacja Rosji, przed Norwegią i Czechami. Polska zajęła 14 miejsce.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sztafeta mieszana

Biegi indywidualne

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 104 zawodników. Przed startem z powodu przeziębienia wycofał się  Ole Einar Bjørndalen.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszone zostały 102 zawodniczki. Zawodów nie ukończyła Białorusinka  Nadieżda Piszarewa.

Wyniki:

Biegi sprinterskie

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 104 zawodników. Przed startem zawodów wycofał się  Michael Greis.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszone zostały 103 zawodniczki. Zawodów nie ukończyła Nowozelandka  Sarah Murphy.

Wyniki:

Biegi pościgowe

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodników. Wszyscy ukończyli zawody.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. Wszystkie ukończyły zawody.

Wyniki:

Sztafeta Mieszana 

Do zawodów zgłoszone zostały 24 sztafety. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły , , , , , , .

Wyniki:

Bibliografia 
 Kalendarz i wyniki

Puchar Świata w biathlonie 2012/2013
2012 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Sport w Östersund